Radiosité peut désigner :
 la radiosité en physique, le rayonnement total (réfléchi et émis) quittant une surface
 la radiosité (infographie) en infographie, une technique de calcul d'éclairage